Меусиша () — село Дахадаевского района Дагестана. 

Образует сельское поселение село Меусиша как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Село находится на высоте 1439 м над уровнем моря. Ближайшие населённые пункты — Уркарах, Бускри, Дейбук, Харбук, Кища, Канасираги, Цураи, Цизгари, Шадни, Викри.

Население

Примечания 

Населённые пункты Дахадаевского района
Муниципальные образования Дахадаевского района
Сельские поселения Дагестана